Биртхельм, иначе Беортхельм, Бритхельм (; умер ) —  Уэлсский (956—959 и 959—973), 24-й архиепископ Кентерберийский (959).

Биография 
Монах аббатства Гластонбери, в 956 году стал епископом Уэлсским.

Около 957 года Биртхельм добился возвращения земель в окрестностях Селси, захваченных человеком по имени Эльфсиге. По предположению исследовательницы англосаксонских жалованных грамот Сьюзан Келли, он мог быть будущим архиепископом Кентерберийским Эльфсиге, который в тот период являлся .

После гибели Эльфсиге в Альпах по дороге в Рим, король Эдвиг добился выдвижения на архиепископскую кафедру другого своего сподвижника, епископа Уэлсского Биртхельма. Однако 1 октября 959 года Эдвиг умер, и его наследник Эдгар поспешил обвинить Биртхельма в неспособности к исполнению архипастырских обязанностей, после чего добился возвращения его на Уэлсскую кафедру и способствовал возвышению Дунстана. Согласно одной из версий, причиной неприязни нового короля служил тот факт, что до Уэлсской кафедры Биртхельм занимал , территориально находившуюся во владениях Эдгара (он управлял территориями на северном берегу Темзы), но поддерживал Эдвига.

Биртхельм умер 15 мая 973 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Prosopography of Anglo-Saxon England: Beorhthelm 
 Archbishops of Canterbury 

Государственные деятели Англии
Англосаксонские архиепископы X века
Англосаксонские епископы X века
Епископы Уэлса
Католические архиепископы Кентерберийские